Шварценбах () — фамилия, топоним и гидроним в Германии и Австрии:
 Шварценбах, Аннемари (1908—1942) — швейцарская писательница, журналистка, путешественница и фотограф.

Топонимы и омонимы

Австрия 
 Шварценбах  (Нижняя Австрия) — ярмарочная община (нем.                      Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия (округ Винер-Нойштадт).

Германия 
 Шварценбах (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Шварценбах — река в Германии, приток Обере-Арген.

Как часть названия 
 Шварценбах-ам-Вальд — город в Германии, в земле Бавария. Подчинён административному округу Верхняя Франкония.
 Шварценбах-ам-Грёсинг — бывшая община, в настоящее время — разбросанное (рассеянное) поселение в Австрии, в федеральной земле Штирия (община Вайскирхен-ин-Штайермарк [округ Мурталь]).
 Шварценбах-ан-дер-Зале — город в Германии, в земле Бавария.
 Шварценбах-ан-дер-Пилах — община (нем.                      Gemeinde)в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия (округ Санкт-Пёльтен).

См. также